Алекса́ндр Алекса́ндрович Черно́в:
 Чернов, Александр Александрович (1877—1963) — российский геолог и палеонтолог. Герой Социалистического Труда.
 Чернов, Александр Александрович (род. 1931) — советский и российский физик, член-корреспондент РАН.